Powiat świdnicki kan syfta på:

 Powiat świdnicki, Lublins vojvodskap – ett administrativt distrikt i östra Polen.
 Powiat świdnicki, Nedre Schlesiens vojvodskap – ett administrativt distrikt i sydvästra Polen.

swidnicki, powiat